Holospira sherbrookei är en snäckart som beskrevs av Robert Lee Gilbertson 1989. Holospira sherbrookei ingår i släktet Holospira och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sherbrookei